Talty – centro abitato del Texas
Tałty – villaggio nel distretto di Gmina Mikołajki, Polonia
Lago Tałty – lago della Polonia